Tipu Sultan of Tipoe Sultan kan verwijzen naar:

Personen 
Tipu Sultan van Mysore (1750-1799), sultan over het koninkrijk Mysore in Zuid-India
Tipu Sultan (journalist), een journalist uit Bangladesh

Schepen 
PNS Tippu Sultan 1941, een voormalig Brits torpedobootjager, overgenomen door de Pakistaans marine in 1949, in dienst tot 1979
PNS Tippu Sultan D168, een voormalig Amerikaans torpedobootjager uit 1945, overgenomen door de Pakistaans marine in 1980, in dienst tot 1994
PNS Tippu Sultan 1975, een voormalig Brits fregat, overgenomen door de Pakistaans marine in 1994